Томми Хансен (, настоящее имя Филип Тройовский, ; род. 16 марта 1982) — чешский актёр и модель, известный своим участием в гей-порно.

Биография 
Томми Хансен родился 16 марта 1982 года в городе Гавиржов, Моравскосилезский край, Чехословакия. Окончил спортивный факультет Университета имени Масарика в Брно (2005). В 2005 году выиграл Открытый чемпионат Чехии по ушу-саньда в весовой категории до 80 кг, в том же году был удостоен золотой медали на Втором международном фестивале ушу в Варшаве. Участвовал также в региональных и национальных соревнованиях по гимнастике, карате, американскому футболу.

С 2001 года снимается в гей-порнофильмах компании «Bel Ami», принял участие в более чем 10 картинах.

В 2005 году принял участие в чешском реалити-шоу «Большой брат», во время которого, невольно, совершил каминг-аут. После чего его контракт со студией «Bel Ami» был разорван.

В том же 2005 году Тройовский оказался в центре публичного скандала в Германии после того, как по кастингу прошёл отбор для участия в рекламном ролике производителя молочных продуктов «Müller Milch»; ролик был выпущен, но вскоре снят с показа после того, как газета «Bild» сообщила о том, что снявшийся в нём исполнитель известен как порноактёр.

Фильмография 
 The Private Life of Brandon Manilow (2008)
 Flings 2 (2006)
 Lukas in Love (2006)
 Greek Holiday Part 1: Cruising the Aegean (2004)
 Gay Paradise: A Bel Ami Video Guide to Mykonos (2004)
 Alpine Adventure (2003)
 Julian (2003)
 Personal Trainers: Part 5 (2002)
 101 Men Part 11 (2001)
 101 Men Part 2 (1998)

Источники

Ссылки 
 Профиль на сайте AVN

Порноактёры Чехии
Актёры гей-порно
Актёры телевидения Чехии
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
Выпускники Масарикова университета